Emaus (Nederland), een plaats in Nederland.
Emaus (Polen), een plaats in Polen.
Emaus (Sala), een wijk van de stad Sala in Zweden.
Emaus (Västerås), buurtwijk van Västerås, in Zweden

Begraafplaats Emaus, begraafplaats in Vlaardingen, in de volksmond (het) Emaus genoemd, net als de straat waar het aan gelegen is.

Zie ook 
Emmaus